Slalom kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984 w Sarajewie został rozegrany 17 lutego. Zawody odbyły się na trasie na stokach Bjelašnicy. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Włoszka Paola Magoni, srebro wywalczyła Francuzka Perrine Pelen, a brąz zdobyła Ursula Konzett z Liechtensteinu.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984